Серге́й Кравцо́в:
 Кравцов, Сергей Михайлович (род. 1960) — белорусский яхтсмен, заслуженный мастер спорта СССР.
 Кравцов, Сергей Сергеевич (род. 1974) — Министр просвещения Российской Федерации с 21 января 2020 года.
 Сергей Кравцов — один из псевдонимов писателя Н. М. Олейникова (1898—1937).